Евролига — ежегодное соревнование волейбольных сборных, проводимое под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV). С 2004 года проводятся соревнования для мужских команд, летом 2009 года состоялся первый розыгрыш женской Евролиги.

История 
Впервые соревнования по волейболу под названием «Евролига» среди мужских и женских сборных прошли с декабря 1997 по июль 1999 года в рамках отборочного турнира к чемпионатам Европы-1999. И у мужчин, и у женщин турнир прошёл по одинаковому регламенту: сильнейшие сборные вошли в дивизион «А», где были разделены на две группы, в которых игры проводились в два круга с разъездами. Финальные соревнования турнира проведены не были. Победителями групповых турниров у мужчин стали сборные Болгарии и Югославии, у женщин — России и Польши (подробнее см. Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 1999 (квалификация) и Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 1999 (квалификация)).

На постоянной основе среди мужских сборных Евролига проводится с 2004 года по инициативе России, Нидерландов, Германии и Чехии, исключённых в конце сезона-2003 из числа участников Мировой лиги. С 2009 года проводятся соревнования и для женских команд. Евролига является не только самостоятельным престижным турниром, но и служит важным этапом подготовки команд к главным волейбольным соревнованиям — чемпионатам Европы и мира, Олимпийским играм.

Регламент соревнований у мужчин, за исключением турнира 2014 года, включает групповую стадию и финальный турнир, проводимый в формате «финала четырёх» (два полуфинала и два финала — за 1-е и 3-е места). В 2014 году после группового раунда последовала серия плей-офф из двух полуфинальных и двух финальных матчей. При этом победителем в парах плей-офф выходила команда, одержавшая две победы. Если количество побед у соперников оказывалось равным, то победителем объявлялась команда, набравшая больше очков в двухматчевой серии (победы 3:0 и 3:1 — 3 очка, победа 3:2 — 2 очка, поражение 2:3 — 1 очко). В случае равенства и этих показателей назначался золотой сет. В 2014 году в женском турнире после группового раунда проводилась финальная серия, а в последующих розыгрышах — полуфинальные и финальные матчи по описанному выше регламенту.

С 2018 года Евролига разделена на два дивизиона — Золотой (12 команд) и Серебряный (8 команд), в каждом из них проводятся матчи группового раунда и «финал четырёх». Две сильнейшие команды Золотого дивизиона становятся участниками Кубка претендентов.  

В 2013 году в турнирах Евролиги был опробован новый формат проведения матчей: партии (кроме пятой) продолжались не до 25, а до 21 очка с одним вместо двух технических тайм-аутов (при наборе одной из команд 12 очков).

Мужская Евролига

«Финалы четырёх» 
В 2014 году — финальная серия

Участники

Женская Евролига

«Финалы четырёх» 
В 2014—2017 годах — финальная серия

Участники

Примечания

Ссылки 
 Евролига на сайте Европейской конфедерации волейбола

Волейбольные соревнования
Мероприятия, регулярно проводимые с 2004 года
Волейбольная Евролига